Balakrishna o Balakrishnan è un nome indiano, derivato dal nome della divinità Bala Krishna

 Nandamuri Balakrishna (1960) – attore indiano
 Madhu Balakrishnan (1974) – cantante indiano
 N. L. Balakrishnan (1943-2014) – attore e fotografo indiano
 16116 Balakrishnan – asteroide della fascia principale